Miejscowości w Polsce:
 Sikorzyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Sikorzyn – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Sikorzyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz

Zobacz też 
 Sikorzyno